Prapatnice su naselje u sastavu Grada Vrgorca, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 179 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva sv. Roka
 Velika njiva, srednjovjekovno groblje sa stećcima iz 14. i 15. stoljeća, zaštićeno kulturno dobro.

Izvori 

Vrgorac
Naselja u sastavu Grada Vrgorca